Lagoinha (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Lagoinha (Belo Horizonte), een wijk van de gemeente/stad Belo Horizonte in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Lagoinha 2 (Belo Horizonte), een wijk van de gemeente/stad Belo Horizonte in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Lagoinha (Florianópolis), een wijk van de gemeente Florianópolis in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Lagoinha (Nova Iguaçu), een wijk van de gemeente Nova Iguaçu in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
 Lagoinha (São Gonçalo), een wijk van de gemeente São Gonçalo in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
 Lagoinha (Uberlândia), een wijk van de gemeente Uberlândia in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais